Regény
 Állatfarm (Animal Farm, 1945), George Orwell regénye

Filmek
 Állatfarm (Animal Farm, 1954), John Halas és Joy Batchelor rajzfilmje
 Állatfarm (Animal Farm, 1999), John Stephenson filmje

Zeneszám
 Állatfarm, Ghymes együttes zeneszáma a "Héjavarázs" című albumban